pala (odjevni predmet), u starom Rimu, vidi palij (katolički) i palij (starorimski)
pala (rubac), za pokrivanje kaleža u katoličkoj liturgiji
oltarna pala
Pala (Čad)
Pala (narod)